Lactydina är ett släkte av svampar. Lactydina ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Lactydina